Szalai Péter
 Szalai Péter (1962) zenész, tablaművész

Szalay Péter
 Szalay Péter (1846–1908) politikus, államtitkár
 Szalay Péter (1940) orvos, politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz)
 Szalay Péter (1946) újságíró, a MOB tagja
 Szalay Péter (1960) ügyvéd, alkotmánybíró
 Szalay Péter (1962) Széchenyi-díjas kémikus
 Szalay Péter (1970) Balázs Béla-díjas rendező
 Szalay Péter (1981) szobrász